Рабо́чая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Рабочая улица — улица в Астрахани.
 Рабочая улица — улица в Великом Новгороде.
 Рабочая улица — улица в Данкове.
 Рабочая улица — улица в Иванове.
 Рабочая улица — прежнее (до 1979 г.) название улицы Анциферова в Йошкар-Оле.
В Казани:
Рабочая улица — улица историческом районе Козья слобода.
Рабочая улица — старое название Сиреневой улицы в посёлке Займище Кировского района.
В посёлке Борисоглебское Авиастроительного района:
Рабочая улица
2-я Рабочая улица
3-я Рабочая улица
В посёлке Киндери Советского района:
Рабочая улица
2-я Рабочая улица
Рабочая улица — улица в посёлке Малые Клыки Советского района.
Рабочая улица — улица в посёлке Щербаково Авиастроительного района.
 Рабочая улица — улица в Липецке.
 Рабочая улица — улица в Луге.
 Рабочая улица — улица в Москве.
 Рабочая улица — улица в Мытищах.
 Рабочая улица — прежнее (до 2014 г.) название улицы Левича в Нальчике.
 Рабочая улица — улица в Новороссийске.
 В Новосибирске:
 1-я Рабочая улица;
 4-я Рабочая улица;
 5-я Рабочая улица.
 Рабочая улица — улица в Оренбурге.
 Рабочая улица — улица в Петрозаводске.
 Рабочая улица — улица в Подольске.
Рабочая улица — улица в Самаре. 
 В Санкт-Петербурге:
 Рабочая улица — улица в историческом районе Володарский;
 Рабочая улица — улица в историческом районе Старо-Паново;
 Рабочая улица — улица в Красном Селе;
 Рабочая улица — улица в Песочном.
 Рабочая улица — улица в Саратове.
 Рабочая улица — улица в Серпухове.
 В Ленинградской области:
 Рабочая улица — улица в г.п. Дубровка Всеволожского района; 
 В Томске:
 Рабочая улица — улица в Октябрьском районе; 
 Рабочая улица — улица в Эуште;
 1-я Рабочая улица;
 2-я Рабочая улица;
 3-я Рабочая улица. 
 В Уфе:
 Рабочая улица;
 2-я Рабочая улица;
 Малая Рабочая улица.
 Рабочая улица — улица в Электростали.
 В Ярославле:
 1-я Рабочая улица;
 2-я Рабочая улица;
 3-я Рабочая улица.

Украина 
 Рабочая улица — улица в Днепре.
 Рабочая улица — улица в Донецке.
 Рабочая улица — улица в Евпатории.
 Рабочая улица — улица в Запорожье.
 Рабочая улица — улица в Николаеве.
 Рабочая улица — улица в Сумах.
 Рабочая улица — улица в Херсоне.

См. также 
 Рабоче-Крестьянская улица
 Рабочий переулок